Улица Ивана Ижакевича () — название улицы

Украина 
 Улица Ижакевича — улица в городе Кропивницкий.
 Улица Ивана Ижакевича — улица в Подольском районе города Киева.
 Улица Ивана Ижакевича — улица в городе Ровно.